Der Name Shangani bezeichnet
 einen Fluss in Simbabwe, siehe Shangani (Fluss)
 einen Ort in Simbabwe, siehe Shangani (Simbabwe)
 eine Freiwilligeneinheit während der Jameson-Raid, siehe Shangani Patrol